Майклз () — английская фамилия. Известные носители:

 Майклс, Брет (род. 1963) — американский певец, музыкант, актёр, режиссёр, телеведущий, участник группы Poison.
 Майклз, Джианна (род. 1983) — американская порноактриса.
 Майклз, Джиллин (род. 1974) — американский персональный тренер, активно появляющийся в различных американских различных телешоу.
 Майклз, Джули (род. 1970) — американская актриса и каскадёр.
 Майклз, Лорн  (имя при рождении Лорн Липовиц; род. 1944) — американский телевизионный продюсер, сценарист, комик и актёр.
 Майклз, Тэмми Линн (род. 1974) — американская актриса.
 Майклс, Уильям (1876—1934) — американский боксёр.
 Майклз, Шон (род. 1965) — американский рестлер.